Medley ("mescolanza" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Musica
Medley – fusione di due o più brani
Bill Medley – cantante statunitense
The Beatles Movie Medley – singolo dei Beatles pubblicato nel 1982
Roadhouse Medley (Anniversary Waltz Part 25) – brano live dalla band inglese Status Quo
Mario Merola contiene medley – album di Mario Merola pubblicato nel 2004

 Cinema

 Sport
Nik Caner-Medley – cestista statunitense

 Stati Uniti d'America
Medley – città della Contea di Miami-Dade, Florida